El nombre de Isabel de Castro puede designar a los siguientes individuos:

 Isabel de Castro (m. después de 1404). Noble castellana. Fue hija del conde Álvar Pérez de Castro y esposa del conde Pedro Enríquez de Castilla.
 Isabel de Castro y Andrade (1528-1582). Condesa consorte de Altamira y escritora española. Contrajo matrimonio con Rodrigo Moscoso de Osorio, conde de Altamira.
 Isabel Maria Bastos Osório de Castro e Oliveira (1935-2015). Actriz portuguesa.